Фамилија Риос има више значења:

 Фамилија Риос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Риос, Амплијасион Ехидо Тореон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Риос, Ехидо Гвадалахара (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Риос, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Риос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Риос (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику